Benoît Demey (né en 1992), rameur d'aviron français
Gennifer Demey (née en 1992), ancienne reine de beauté et présentatrice de télévision française
Gustave Demey (1881-1950), homme politique belge
Raymond Demey (1902-1944), joueur et entraîneur de football français
Thierry Demey (né en 1958), écrivain belge
Valerie Demey (née en 1994), coureuse cycliste belge

Toponyme 
Demey, une station du métro de Bruxelles.